Loudon kan som auktorsförkortning betyda:

 Ben J. Loudon
 Jane Wells Loudon
 John Claudius Loudon

Robotskapade auktorsförkortningar